Тамара Михайловна Абросимова (род. 11 ноября 1939) — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР (1988).

Биография 
Тамара Михайловна Абросимова родилась 11 ноября 1939 года в Ленинграде.

Занималась в отделе художественного воспитания Ленинградского Дворца пионеров (педагог Музалёв Б. Ф.)
.

В 1963 году Тамара Абросимова окончила Школу-студию МХАТ (курс В. К. Монюкова).

После окончания Школы-студии МХАТ Тамара Абросимова поступила в Театр им. В. Ф. Комиссаржевской.

Звания и награды 
 Заслуженная артистка РСФСР (1978)
 Народная артистка РСФСР (1988)
 Благодарность Президента Российской Федерации (12 февраля 2015 года) — за заслуги в развитии отечественной культуры, туризма и многолетнюю плодотворную деятельность

Творчество

Роли в театре

Академический драматический театр имени В. Ф. Комиссаржевской 
 «Насмешливое моё счастье» — Мария Павловна
 «Если бы небо было зеркалом» — Хатиа
 «Театральная комедия» — Лиза
 «Продавец дождя» Ричарда Нэша — Лиззи
 «Царь Фёдор Иоаннович» — Ирина
 «Пять вечеров» А. Володина — Тамара
 1996 — «Бульварная история» Альдо Николаи. Режиссёр: Валерий Гришко — Амбра

Фильмография 
 1965 — Старые друзья — Тоня
 1966 — Не забудь... станция Луговая — старшая сестра Люси
 1967 — Жизнь Матвея Кожемякина — Палага
 1967 — Софья Перовская — Вера Фигнер
 1968 — Зыковы — Павла, дочь Целованьевой
 1973 — Про Витю, про Машу и морскую пехоту — пионервожатая
 1974 — Последний день зимы
 1976 — Сентиментальный роман —  мать Зои-младшей
 1977 — Камыши
 1978 — Возвращение на круги своя — Александра Львовна
 1979 — Бал
 1980 — Я — актриса — Мария Николаевна Комиссаржевская, мать Комиссаржевской
 1987 — Среда обитания — Галина Анатольевна, жена Рожкина
 1989 — Возвращение со звёзд — мать
 1991 — Шаги императора — Екатерина II
 2003 — Тайны следствия 3 — мать Дейнеги
 2009 — Улицы разбитых фонарей — Фаина Петровна
 2009 — Лиговка — эпизод
 2010 — Пятая группа крови — Зоя Александровна, бабушка Юры, в прошлом певица
 2012 — Личные обстоятельства (сериал) — мать Германа
 2014 — Немного дольше (короткометражка) — Мара
 2014 — Немного дольше
 2017 — Игра в фантазию (документальный фильм) — камео
 2019 — Шторм — мать Ольги Крюковой

Примечания

Ссылки 
 
 Тамара Абросимова на сайте БилетЭкспресс

Выпускники Школы-студии МХАТ
Персоналии:Театр им. В. Ф. Комиссаржевской